Ангулем (фр. Angoulême) — многозначный термин.

 Ангулем — город во Франции, центр департамента Шаранта и епископства Ангулемского, в 134 км к северу от Бордо. 
 Ангулем — округ во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта. 
 «Ангулем» — французский футбольный клуб из одноимённого города.